Деке́н () — французская фамилия.

 Декен, Агье (1741—1804) — нидерландская писательница.
 Декен, Анри де (1907—1960) — бельгийский футболист.
 Декен, Жозеф (1807—1882) — французский ботаник бельгийского происхождения.
 Декен, Констант де (1852—1896) — бельгийский миссионер, путешественник, первооткрыватель.